R-фа́ктор

 R-фактор (называемый иногда остаточным (англ. residual) или фактором достоверности (англ. reliability)) — в кристаллографии мера согласованности между кристаллографической моделью и экспериментальным массивом рентгеновских данных.
 R-плазми́да, или  R-фактор (англ. R-factor, R-plasmid) — плазмида резистентности, которые обеспечивает бактерии устойчивостью к антибиотикам.